Dit is de wereldranglijst van mei 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 mei 1998.

Mannen 05